Als Sutur () bezeichnet man
in der Anatomie: die bindegewebigen Verbindungsstellen der Schädelknochen; siehe Sutur
in der Zoologie:
die Nahtlinien bei Kopffüßern; siehe Lobenlinie
die präformierten Rissstellen der Cuticula bei Gliederfüßern; siehe Häutungsnaht
in der Geologie: die Kontaktzone zwischen tektonischen Platten; siehe Geosutur